Ларри Сандерс (; родился 21 ноября 1988 года в Форд Пирсе) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс». Играет на позиции тяжелого форварда.

Школьные годы 
Сандерс не занимался баскетболом до девятого класса, в частной школе, которой он учился не предлагали спорт. Он был ростом 195 см, когда был переведен в среднюю школу Порт Сент-Люси. Карим Родригес, тренер по баскетболу школы Сент-Люси, увидев способности Сандерса, уговорил его играть. Сандерс вырос до 200 см после 10-го класса, и до 205 см после 11-го класса. В 10 классе был замечен Энтони Грантом, во многом, благодаря которому стал быстро прогрессировать. В этом же году, команда Сандерса стала чемпионом Региона 13-5A, а Сандерс был признан лучшим игроком, набирая 18,9 очков и 13 подборов.

Студенческие годы 
В Национальной ассоциации студенческого спорта Сандерс был одной из двух звезд VCU. В 2009 его команда проигрывает UCLA в первом круге. Сандерс набирает 14,4 очков, 9,1 подбор, 2,6 блокшота при 53 % с игры. В 2008-09 и 2009-10 был признан лучшим защитником CAA.

Карьера в НБА

Милуоки Бакс 
Ларри Сандерс был выбран Милуоки Бакс под 15 номером на Драфте НБА 2010 года. 8 июля 2010 года клуб подписал с ним многолетний контракт. 20 февраля 2011 года Сандерс был отправлен в Д-Лигу в клуб Форт-Уэйн Мэд Энтс. 26 февраля 2011 года он вернулся в состав Милуоки Бакс.

30 ноября 2012 года Сандерс впервые сделал трипл-дабл (10 очков, 12 подборов и 10 блокшотов). Он закончил сезон вторым в списке игроков, сделавших наибольшее количество блокшотов в среднем за игру, уступив только Сержу Ибаке. Также он финишировал третьим в голосовании за самого прогрессирующего игрока НБА, уступив только Полу Джорджу и Грейвису Васкесу.

20 августа 2013 года Сандерс подписал с клубом четырёхлетний контракт на сумму 44 миллиона долларов.

В декабре 2013 года Сандерс был вынужден пропустить 25 игр своей команды из-за травмы большого пальца правой руки, которую он получил в ночном клубе, в результате драки с другими посетителями. Сандерс был обвинён в хулиганстве и нанесение телесных повреждений, но полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении Сандерса.

20 марта 2014 года было объявлено что Сандерс пропустит остаток сезон 2013–14, из-за перелома скулы.

4 апреля 2014 года Сандерс получил пятиматчевую дисквалификацию из-за нарушения политики НБА в отношении наркотиков, сдав положительный тест на марихуану. В сезоне 2014–15 он снова употребил марихуану, за что получил десятиматчевую дисквалификацию.

21 февраля 2015 года он был отчислен из «Милуоки» после согласования выплат за расторжение контракта — по $ 1,8 миллиона в год до 2022 года.

В январе 2017 года Сандерс заявил, что готов возобновить карьеру.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на NBA.com
 Fear the Deer — сообщество русскоязычных фанатов Милуоки Бакс и Люка Мба А Муте

Баскетболисты США
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»